De Pachypleurosauria zijn een groep uitgestorven aquatische reptielen die behoren tot de Sauropterygia, die leefden tijdens het Midden-Trias (tussen 242 en 235 miljoen jaar geleden). Hun fossiele resten zijn gevonden in Europa en Azië.

Beschrijving 
Deze dieren zagen eruit als reptielen op het land, met een beetje gespecialiseerde anatomie van het skelet, maar het waren ongetwijfeld aquatische dieren: de botten van het schouderblad en de bekkengordel waren in feite vrij dun. Pachypleurosauriërs waren langwerpig van vorm en waren voorzien van kleine koppen, lange nekken en staarten en relatief korte, peddelachtige poten. De schedel, meestal bijna driehoekig van bovenaf gezien, had grote oogkassen en was uitgerust met kleine puntige tanden die uit de kaken staken. De grootte van de pachypleurosauriërs varieerde van ongeveer twintig centimeter lang tot meer dan een meter, afhankelijk van de soort.

In veel opzichten verschilde het skelet van pachypleurosauriërs van dat van andere nauw verwante mariene reptielen, de notosauriërs; de schedel van de eerste was bijvoorbeeld niet afgeplat en er was geen vernauwing in het voorste deel van de snuit, kenmerkend in plaats van notosauriërs. De tijdelijke vensters waren ook klein en er was een sclerotische ring in de oogkas. Het opperarmbeen was opmerkelijk sterk en licht gebogen. In de meeste vormen was er een zekere mate van verdikking van de ribben (pachiostose), typisch voor veel gewervelde aquatische dieren. De staart was erg lang en zijdelings samengedrukt (in tegenstelling tot veel Sauropterygia). Een ander onderscheidend kenmerk van de groep werd gegeven door de versiering die aanwezig was op het oppervlak van talrijke botten, afwezig bij andere Sauropterygia.

Classificatie 
Deze dieren worden al lang gerekend tot de nothosauriërs, een groep aquatische reptielen die evolutionair dicht bij de plesiosauriërs met lange nek en peddelpoten zijn geplaatst (Carroll 1988). Meer recent onderzoek heeft echter aangetoond dat pachypleurosauriërs (vanwege hun vele anatomische kenmerken) te gespecialiseerd waren om te worden opgenomen onder basale nothosauriërs (Rieppel 2000) en worden beschouwd als de zustergroep van de clade die bekend staat als Eusauropterygia.

Aangenomen wordt dat pachypleurosauriërs tijdens het Vroeg-Trias zijn ontstaan uit een slecht gespecialiseerd aquatisch reptiel vergelijkbaar met Claudiosaurus. Later verspreidden ze zich naar Europa (de fossiele resten werden vooral gevonden in Duitsland, Zwitserland en Italië) en Azië (China). Het lijkt erop dat de meest basale vertegenwoordigers van pachypleurosauriërs hun oorsprong vonden in Azië (Majiashanosaurus, Panzhousaurus, Keichousaurus, Dianopachysaurus, Hanosaurus) en vervolgens tijdens het Anisien naar Europa verhuisden (Anarosaurus, Dactylosaurus). De meest afgeleide vormen zijn Odoiporosaurus, Serpianosaurus en Neusticosaurus (ook bekend als Pachypleurosaurus), waarvan de fossiele overblijfselen in grote aantallen worden gevonden in het veld Besano van Monte San Giorgio. Chinese vormen (Diandongosaurus, Dianmeisaurus) zijn beschreven in 2011 en 2015 en vertonen kenmerken die liggen tussen die van pachypleurosauriërs en die van nothosauriërs zoals Simosaurus (Shang et al., 2011). Andere Sauropterygia die basale kenmerken vertonen die in China worden gevonden, zijn Wumengosaurus en Qianxisaurus. Sommige analyses geven aan dat pachypleurosauriërs geen monofyletische groep zijn, maar een parafyletische groep die enkele vormen omvat (waaronder Keichousaurus en Majiashanosaurus) die verband houden met nothosauriërs (Jiang et al., 2014). Recentere studies zouden echter aantonen dat pachypleurosauriërs een monofyletische groep zijn, met een vroege Aziatische evolutionaire spreiding, gevolgd door twee verschillende Europese spreidingen die mogelijk verwant zijn, eindigend met meer gespecialiseerde Aziatische vormen (waaronder Wumengosaurus en Honghesaurus).

Taxonomie 
Hieronder ziet u een cladogram uit het werk van Xu en collega's (2022):

Paleobiologie 
Pachipleurosauriërs waren aquatische dieren die leefden in ondiepe kust-, lagune- of deltawateren. Sommige kenmerken herinneren echter aan de landbewonende voorouders: de morfologie van de schedel wijst bijvoorbeeld op de aanwezigheid van een trommelvlies vergelijkbaar met dat van landbewonende reptielen. Om deze reden wordt aangenomen dat pachipleurosauriërs niet tot grote diepten konden gaan, en misschien stond hun levensstijl korte uitstapjes naar het vasteland toe.

Mogelijke levendigheid 
De hypothese is dat ten minste enkele pachipleurosauriërs ovovivipare dieren waren, dat wil zeggen dat ze hun eieren niet op het land legden maar ze in het lichaam hielden tot het moment van uitkomen (Sander, 1988; Lin en Rieppel, 1998), en latere ontdekkingen lijken dit aan te tonen: in 2004 zijn fossielen van Chinese pachypleurosauriërs van het geslacht Keichousaurus gerapporteerd waarin zich kleine embryo's bevinden. Dit zou leiden tot het bedenken van een volledig aquatische levensstijl voor deze dieren.

Voedingswijze 
De tanden van de pachypleurosauriërs waren homodont, dat wil zeggen, ze bestonden uit tanden van vergelijkbare vorm en lengte. Dit type gebit suggereert een voedingspatroon van vissen en andere zachte mariene organismen. Sommige studies hebben de hypothese geopperd dat pachypleurosauriërs een voedingsstrategie hadden aangenomen die zuigvoeding wordt genoemd; in deze modus wordt de prooi in wezen in de bek gezogen en wordt hij gebeten met een snelle knip van de kaken. Vervolgens werd het water dat met de prooi was binnengekomen uit de spleten tussen de tanden verdreven en werd de prooi uiteindelijk ingeslikt met een techniek die typerend is voor veel huidige reptielen: de mond ging herhaaldelijk open en dicht, en de kop werd steeds verder naar voren bewogen om de prooi te dwingen naar de slokdarm te glijden (Rieppel, 2002).

Voortbeweging 
De morfologie van het skelet van de pachypleurosauriër was merkbaar anders dan die van latere Sauropterygia: de staart was erg lang en relatief hoog, en het is mogelijk dat deze een belangrijke rol speelde bij de voortstuwing van deze dieren. Volgens sommige studies (Carroll en Gaskill, 1985) bewoog de pachypleurosauriër Neusticosaurus nog steeds dankzij een axiale voortbeweging (d.w.z. gegeven door de golving van het lichaam), in tegenstelling tot de paraxiale voortbeweging van latere Sauropterygia (waarbij de ledematen een overwegende rol speelden). De voorpoten waren echter sterk ontwikkeld en konden worden gebruikt om het zwemmen te sturen. Volgens Carroll en Gaskill zouden pachypleurosauriërs hun benen kunnen gebruiken voor korte uitstapjes op het land, vergelijkbaar met die van de huidige zeeleeuwen.

Andere studies (Storrs, 1993) geven in plaats daarvan aan dat de pachypleurosauriërs een paraxiale voortbeweging gebruikten, omdat de lange ribben van de wervels een grote beweging van het lichaam zouden hebben voorkomen. De goed ontwikkelde voorpoten zouden daarentegen ideaal zijn om door het water te stuwen. Bovendien zou een lange en beweeglijke nek zoals die van pachypleurosauriërs onverenigbaar zijn met een voortstuwing die door het lichaam wordt gegeven, omdat het spieracties zou creëren in tegenstelling tot de kronkeling van de romp en de staart. Volgens Storrs is de evolutie van een op ledematen gebaseerd model van voortbeweging mogelijk geëvolueerd als gevolg van de geforceerde verstijving van de romp, op zijn beurt veroorzaakt door de vorming van pachiostotische ribben die zijn ontwikkeld voor optimaal drijfvermogen.

Levenscyclus 
Fossielen van pachypleurosauriërs zijn buitengewoon overvloedig in zowel Chinese als Europese afzettingen, en dit heeft de wetenschap in staat gesteld de biologie van deze dieren volledig te begrijpen. In een onderzoek uit 1989 beschreef Sander de levenscyclus van Neusticosaurus peyeri op basis van een steekproef van honderdvier exemplaren. De lange botten van de pachypleurosauriërs, horizontaal ontleed, vertoonden jaarringen die vergelijkbaar waren met die van huidige reptielen, zoals een afgesneden boomstam. De telling van de ringen stelde ons in staat te veronderstellen dat pachypleurosauriërs gemiddeld zes tot negen jaar leefden; bij de geboorte volgde een periode van snelle groei van ongeveer twee jaar. Na deze periode groeiden de dieren langzamer. Binnen de soort Neusticosaurus peyeri waren er twee morfotypen (dat wil zeggen exemplaren gekenmerkt door verschillende morfologieën), waarschijnlijk gerelateerd aan de twee geslachten, in het bijzonder wat betreft de vorm van het opperarmbeen. Het optreden van morfologische verschillen zou ook wijzen op het begin van de vruchtbare leeftijd, rond de drie tot vier jaar (Sander, 1989).

Bibliografie 
 Carroll R.L. and Gaskill P. 1985. The nothosaur Pachypleurosaurus and the origin of plesiosaurs. Philosophical Transactions of the Royal Society London B 309: 343-393.
 Sander P. M. (1988) A fossil Reptile embryo from the Middle Triassic of the Alps. Science 239: 780-783
 Carroll, R.L. (1988), Vertebrate Paleontology and Evolution, WH Freeman & Co.
 Sander, P. M. (1989). The Pachypleurosaurids (Reptilia: Nothosauria) from the Middle Triassic of Monte San Giorgio (Switzerland) with the Description of a New Species. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences 325(1230):561-666.
 Storrs, G. W. 1993. Function and phylogeny in sauropterygian (Diapsida) evolution. American Journal of Science. 293-A. 63-90.
 Lin, K.; Rieppel, O. 1998: Functional morphology and ontogeny of Keichousaurus hui (Reptilia, Sauropterygia). Fieldiana, Geol. (NS) 39: 1998.
 Rieppel, O., (2000), Sauropterygia I, placodontia, pachypleurosauria, nothosauroidea, pistosauroidea: In: Handbuch der Palaoherpetologie, part 12A, 134pp. Verlag Dr. Friedrich Pfeil
 Rieppel, O. 2002. Feeding mechanics in Triassic stem-group sauropterygians: the anatomy of a successful invasion of Mesozoic seas, Zoological Journal of the Linnean Society, 135:33-63.
 Cheng, Y.-N., X.-C. Wu, and Q. Ji. 2004. Triassic marine reptile gave birth to live young. Nature 432:383–386.
 Jiang D-Y, Rieppel O, Motani R, Hao W-C, Sun Y-I, Schmitz L and Sun Z-Y. 2008. A new middle Triassic eosauropterygian (Reptilia, Sauropterygia) from southwestern China. Journal of Vertebrate Paleontology 28:1055-1062.
 Jun Liu, Olivier Rieppel, Da-Yong Jiang, Jonathan C. Aitchison, Ryosuke Motani, Qi-Yue Zhang, Chang-Yong Zhou and Yuan-Yuan Sun (2011). «A new pachypleurosaur (Reptilia: Sauropterygia) from the lower Middle Triassic of southwestern China and the phylogenetic relationships of Chinese pachypleurosaurs». Journal of Vertebrate Paleontology 31 (2): pp. 292–302. doi:10.1080/02724634.2011.550363
 Wu X-C, Cheng Y-N, Li C, Zhao L-J and Sato T 2011. New Information on Wumengosaurus delicatomandibularis Jiang et al., 2008, (Diapsida: Sauropterygia), with a Revision of the Osteology and Phylogeny of the Taxon. Journal of Vertebrate Paleontology 31(1):70–83.
 Shang, Q.-H., Wu, X.-C., and Li, C., 2011, A new eosauopterygian from Middle Triassic of eastern Yunnan Province, southwestern China: Vertebrata PalAsiatica, v. 49, n. 2, p. 155-171.
 Cheng, Y. N.; Wu, X. C.; Sato, T.; Shan, H. Y. (2012). "A new eosauropterygian (Diapsida, Sauropterygia) from the Triassic of China". Journal of Vertebrate Paleontology 32 (6): 1335. doi:10.1080/02724634.2012.695983
 Silvio Renesto, Giorgio Binelli & Hans Hagdorn (2014) A new pachypleurosaur from the Middle Triassic Besano Formation of Northern Italy. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen 271(2): 151-168
 Qing-Hua Shang; Chun Li (2015). "A new small-sized eosauropterygian (Diapsida: Sauropterygia) from the Middle Triassic of Luoping, Yunnan, southwestern China". Vertebrata PalAsiatica. 53 (4): 265–280.
 Da-Yong Jiang, Wen-Bin Lin, Olivier Rieppel, Ryosuke Motani & Zuo-Yu Sun (2019) A new Anisian (Middle Triassic) eosauropterygian (Reptilia, Sauropterygia) from Panzhou, Guizhou Province, China. Journal of Vertebrate Paleontology 38(4): e1480113: 1-9 doi: https://doi.org/10.1080/02724634.2018.1480113
 Xu, Guang-Hui; Ren, Yi; Zhao, Li-Jun; Liao, Jun-Ling; Feng, Dong-Hao (2022-05-05). "A long-tailed marine reptile from China provides new insights into the Middle Triassic pachypleurosaur radiation". Scientific Reports. 12 (1): 7396. doi:10.1038/s41598-022-11309-2. ISSN 2045-2322.

Uitgestorven reptielen